1937 — одна́ ты́сяча девятьсо́т три́дцать семь — может означать:

 1937 — натуральное число между 1936 и 1938.
 1937 год — невисокосный год григорианского календаря.

В астрономии 
 NGC 1937 — рассеянное скопление в созвездии Золотая Рыба.

См. также 
 1937 год в литературе
 1937 год в кино
 1937 год в театре
 1937 год в истории изобразительного искусства СССР
 1937 год в музыке
 1937 год в науке